Šín může znamenat:

příjmení

 Otakar Šín (1881–1943) – hudební skladatel, teoretik a pedagog
 Robin Šín (* 1982) – český politik

ostatní

 šín, psáno také krátce šin – písmeno řady souhláskových písem semitských jazyků